«Бесобой» — серия комиксов издательства Bubble и публиковавшаяся в период с 2012 по 2021 год. Состоит из двух частей, каждая из которых включают в себя 50 выпусков. Выпуски оригинального «Бесобоя» издавались в период с 1 октября 2012 по 24 декабря 2016 каждое 1 число месяца. «Бесобой Vol.2» это прямое продолжение оригинального «Бесобоя», и он выпускался с 20 января 2017 по 16 мая 2021 с обнулённой в рамках инициативы «Второе дыхание» нумерацией. Так же, как и оригинальный «Бесобой», «Бесобой Vol.2» содержит в себе 50 выпусков.

Серия «Бесобой» участвовала в нескольких сюжетных арках-кроссоверах, в которых сюжет комикса переплетается с другими сериями комиксов Bubble. Первый из них — это «Инок против Бесобоя» марта 2015 года, он же первый кроссовер издательства. Книга является третьим томом серии (по совместительству являясь и третьим томом «Инока») и включает в себя номера с 15 по 17. Через некоторое время случилось глобальное событие «Время Ворона», которое было анонсировано на фестивале «Старкон» в Санкт-Петербурге в июне 2015 года, сюжет которого затрагивает 38-41 выпуски «Бесобоя». Вторая часть комикса также участвовала в кроссоверах: 15 номер серии «Бесобой Vol. 2» был приурочен к событию «Охота на ведьм» 2018-го года, а номера 24-28 — к «Крестовому походу».

Список номеров

Бесобой (2012—2016)

Бесобой vol. 2 (2017—2021)

Примечания

Ссылки на источники

Ссылки 
 Страницы «Бесобоя» на официальном сайте Bubble
 Страницы «Бесобоя vol.2» на официальном сайте Bubble

Списки номеров комиксов Bubble